Краснояровский — название населённых пунктов:

Россия 
 Краснояровский — хутор в Урюпинском районе Волгоградской области.
 Краснояровский — хутор в Шолоховском районе Ростовской области.

См. также 
 Краснояровский сельсовет